Тирс:

 Тирс — деревянный жезл, атрибут древнегреческого бога Диониса.
 Тирс (соцветие) — сложное соцветие с моноподиально нарастающей главной осью и боковыми частными соцветиями-цимоидами.
 Тирс, Гарри Делберт (1919—2000) — американский миколог с французскими корнями ().